

События 
 
 
 Император Священной Римской империи Генрих VI начал подготовку к крестовому походу.
 В августе дамасский правитель аль-Адиль отвоевал у крестоносцев Яффу.
 В сентябре в Палестину начали прибывать немецкие войска. Они захватили Сидон и Бейрут. Аль-Адиль обратился за помощью в Египет и Алеппо.
 28 сентября — Генрих VI умер. В Германии начался период беспорядков и гражданской войны, продолжавшийся до 1214 года.
 Королём Сицилии провозглашено сына Генриха VI Фридриха.
 После смерти императора подняли бунт города Тосканы.
 Иерусалимским королём стал король Кипра Амори де Лузиньян.
 Взятие португальцами Лагоса. Завершение в Португалии Реконкисты.
 Брак короля Леона Альфонса IX с Беренгарией, дочерью его двоюродного брата короля Кастилии Альфонса VIII.
 Сарацинские пираты с Балеарских островов совершают набег на город Тулон в Провансе и бенедиктинский монастырь Святого Гонората на Леринских островах.
 Корфу захватили генуэзцы.
 Датский король Кнуд VI набегает на территорию нынешней Эстонии.
 1197 — Князь Чехии Пржемысл Оттокар I (вторично).
 Братья Пржемысл Отакар I и Владислав Йиндржих поделили чешские земли. Оттокар получил Богемию, Владислав - Моравию.
 1197—1207 — Царь Болгарии Калоян, брат Петра и Асеня. Убит феодалами.
 Гуридский полководец Кутб ад-Дин Айбак напал на Гуджарат, затем отступил.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1197 году
 Император Дзюнтоку

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1197 году
 Рис ап Грифид
 Онфруа IV де Торон
 Милли, Стефанья де
 28 сентября скончался император Германской империи Генрих VI

См. также